Best of Volume 1 ist der Name verschiedener Alben

 Best Of – Volume I (Van-Halen-Album)
 The Best Of Vol.1 (Silverchair-Album)
 The Best of Volume 1 (Colonia-Album)